Ковалёв Андрей Викторович (род.10 апреля 1980) — российский, казахстанский хоккеист с мячом, полузащитник.

Биография 

В ХСМ начал играть в посёлке Белореченский, Иркутская область.  
Первый тренер - Юрий Григорьевич Паньков.  
Выступал за команды"Сибскана", "Сибскана-Энергия", "Байкал-Энергия" (Иркутск - 1999-2007, 2009-2017), "СКА-Нефтяник" (Хабаровск - 2007-09), "Водник" (Архангельск - 2017-18). 

В кубке Мира принимал участие в 7 турнирах (2005, 2010-2011, 2013-2016) - 25 игр, 2 мяча, 1 передача. 
В кубке Чемпионов принимал участие в 1 турнире (2008) - 4 игры, 0 мячей, 1 передача. 
В суперкубке России принимал участие 1 раз - 1 игра, 0 мячей, 0 передач. 
В турнире на приз Правительства России (в составе Байкал-Энергии) (2006) - 3 игры, 0 мячей, 1 передача. 
В шести чемпионатах мира (в составе Казахстана) (2009-2010, 2013-2016) - 37 игр, 5 мячей, 8 передач. 

1 мяч забил в ? игре 7 февраля 1999 года, в домашнем матче с командой СМК (Екатеринбург) (7:2), на 69 минуте. 
50 мяч забил в 391 игре 19 ноября 2014 года, в домашнем матче с командой Водник (8:4), на 62 минуте с передачи Евгения Щадрина.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России (2) - 2015/16, 2016/17. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2) - 1998/99, 2014/15. 
 Обладатель Кубка России (1) - 2015. 
 Финалист Кубка России (1) - 2005. 
 Третий призёр Кубка России (2) - 2004/05, 2007. 
 Финалист суперкубка России (1) - 2015/16. 
 Финалист кубка ЭксТе (1) - 2017. 
 Победитель турнира Sportservice Reebok Jofa Cup (1) - 2009. 
 
 Третий призёр в турнире на приз Правительства России (1) - 2006. 
 Бронзовый призёр чемпионата мира (в составе Казахстана) (3) - 2013, 2014, 2015.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

 
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 20 / 13 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1-2.Кузбасс            = 7 мячей  1.Кузбасс             = 4
  1-2.Родина             = 7        2-3.Саяны             = 3
  3-7.СКА-Свердловск     = 4        2-3.Уральский трубник = 3
  3-7.Юность Ом          = 4        4-7.Зоркий            = 2
  3-7.СКА-Нефтяник       = 4        4-7.Мурман            = 2
  3-7.Ак Барс-Динамо     = 4        4-7.Ак Барс-Динамо    = 2
  3-7.Волга              = 4        4-7.Водник            = 2
  8-12.Сибсельмаш        = 3        8-13.СКА-Свердловск   = 1
  8-12.Енисей            = 3        8-13.Строитель С      = 1
  8-12.Старт             = 3        8-13.СКА-Забайкалец   = 1
  8-12.Водник            = 3        8-13.Металлург Бр     = 1
  8-12.Динамо М          = 3        8-13.СКА-Нефтяник     = 1
 13-16.СКА-Забайкалец    = 2        8-13.Сибсельмаш       = 1
 13-16.Локомотив Ор      = 2
 13-16.Мурман            = 2
 13-16.Зоркий            = 2
 17-20.Металлург Бр      = 1
 17-20.Байкал-Энергия    = 1
 17-20.ХК Боровичи       = 1
 17-20.Уральский трубник = 1

Количество мячей в играх 

  Чемпионат России 

по 1 мячу забивал в 51 игре 
по 2 мяча забивал в 5 играх 

Свой 61 мяч забросил в 56 играх, в 449 играх мячей не забивал.

  Кубок России 

по 1 мячу забивал в 20 играх 
по 2 мяча забивал в 2 играх 

Свои 24 мяча забросил в 22 играх, в 163 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФХМР
 Профиль  на сайте Байкал-Энергия
 Профиль  на сайте skabandy
 Профиль  на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Байкал-Энергия» 
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Водник»